Westman är ett svenskt efternamn,som kan skrivas på olika sätt. Den 12 juni 2016 var följande antal personer bosatta i Sverige med stavningsvarianterna:
 Westman 3 899
 Vestman 2 102
 Wessman 1 281
 Wässman 37
 Västman 3

Tillsammans blir detta 7 322 personer.

Personer med efternamnet Westman eller med varianter av detta namn

 Abraham Westman (1767–1826), bryggare och tecknare
 Adolph Westman (1809–1885), jurist och politiker
 Alf Westman (1921–1998), friidrottare, häcklöpare
 Andreas Westman (född 1970), bandyspelare och tränare
 Anna Wessman, flera personer
 Anna Wessman (friidrottare) (född 1989), spjutkastare
 Anna Wessman (konstnär) (född 1969)
 Anna Maria Westman (omkring år 1800), sidenvävare
 Anna Mathilda Westman (1825–1919), målare
 Axel Westman (1894–1960), läkare, professor i obstetrik och gynekologi
 Axel Westman (rådman) (1861–1935), rådman och politiker 

 Benedikt Westman (160-talet–1714), medaljgravör
 Benjamin Westman (1976), svensk-amerikansk fotbollstränare
 Benjamin Westman (konstnär) (1775–1801)
 Bertil Westman (född 1929), författare och konstnär
 Birger Westman (1908–1992), dekorationsmålare, målare och tecknare

 Carl Westman (1866–1936), arkitekt
 Christina Westman (1921–1992), textilonstnär

 Edvard Westman (1865–1917), bildkonstnär
 Elin Westman (1870–1928), konstnär
 Emil Westman (1894–1935), svensk-dansk tecknare och grafiker
 Erik Johan Westman (1781–1859), svensk borgmästare
 Ernst Westman (1823–1891), metallurg
 Ernst Westman (målare)  (1863–1949)
 Ewa Wigenheim-Westman, initiativtagare till Abbamuseet

 Frank Westman (född 1951), militär

 Gunnar Wessman, flera personer
 Gunnar Wessman (industriman) (1928–2019), civilingenjör och företagsledare
 Gunnar Wessman (jurist) (1915–2008), jurist
 Gunnar Westman (1915–1985), dansk skulptör

 Harri Wessman (född 1949), finländsk tonsättare
 Hans Westman (1905–1991), arkitekt
 Hans Westman (scenograf) (1923–2000), konstnär och scenograf
 Helena Wessman (född 1964), musikchef
 Henric Westman (1853–1937), godsägare
 Henrik Westman (1940–2019), politiker, moderat

 Johan Westman, chef för TV-kanal
 Johan Westman (företagsledare) (född 1973), verkställande direktör
 Johanna Westman (född 1969), programledare och barnboksförfattare 
 Jon Göransson Westman (1721–1780), bildhuggare och bonde
 Jonas Westman (1867–1922), meteorolog och skolman
 Jörgen Westman (född 1966), musiker

 Karin Westman (1897–1972), finländsk skolledare
 Karin Westman Berg (1914–1997), litteraturvetare
 Karl Allan Westman (1883–1948), lantbrukare och politiker, bondeförbundare
 Karl Gustaf Westman (1876–1944), jurist, professor och politiker, bondeförbundare
 Karl Ivan Westman (1889–1970), diplomat
 Kjell Westman (1907–1991), friidrottare, stående höjdhopp
 Knut B. Westman (1881–1967), kyrko-, religions- och missionshistoriker

 Lars Westman  (1934–2021), journalist och författare
 Lasse Westman (född 1938), regissör och filmfotograf
 Lasse Westmann (1948–2004), sångare och gitarrist
 Lena Westman-von Strokirch (född 1936), målare
 Lennart Westman (född 1953), tonsättare
 Lorentz Fredrik Westman (1795–1861), svensk filosof

 Margareta Westman (1936–2000), språkforskare
 Marianne Westman (1928–2017), formgivare, keramiker och textildesigner
 Mona Wessman (född 1948), sångerska

 Nils Wessman (1712–1763), jurist

 Olof Olai Westman (1750–1811), präst och vitterhetsidkare

 Pehr Westman (1757–1828), bildhuggare, snickare och bond
 Pelle Westman (född 1967), journalist och programledare på TV
 Peter Westman (född 1972), fotbollsspelare
 Ragnar Wessman (1894–1977), finländsk arkitekt

 Roger Westman (1939–2020), brittisk arkitekt och möbelformgivare
 Rolf Westman (1927–2017), lingvist, professor

 Sigurd Westman (1878–1961), präst, kontraktsprost
 Sven Westman (1887–1962), konstnär
 Sven Westman (militär) (1856–1883), örlogslöjtnant och tecknare

 Torsten Westman  (1920–2012), arkitekt, stadsbyggnadsdirektör

 V.E.V. Wessman (1879–1958), finländsk lärare, språkforskare och folklorist
 Vilhelm Westman (1878–1955), finländsk fföretagsledare och riksdagsledamot

 Åsa Westman (född 1953), friidrottare, spjutkastare

Se även
 Westman-Wernerska stiftelsen
 Westmans villa
 Westmanska palatset
 Westmanska Vagnmuseet

Källor

Svenska efternamn